Cícero Dantas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cícero Dantas (ort), Bahia, 
 Cícero Dantas (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar